Gorton ist der Familienname folgender Personen:

Angehörige der Kärntner Industriellen- und Gutsbesitzerfamilie Gorton (Familie)
 Ferdinand Gorton (* 1952), österreichischer Landesjägermeister
 Gustava Aloisia Gorton (1863–1920), österreichische Herrschaftsbesitzerin
 Johann Gorton (1780–1848), österreichischer Marktrichter und Kaufmann

Weitere Personen:
 Assheton Gorton (1930–2014), britischer Filmarchitekt
 Jeff Gorton (* 1968), US-amerikanischer Eishockeyfunktionär
 John Gorton (1911–2002), australischer Politiker
 Slade Gorton (1928–2020), US-amerikanischer Politiker

Gorton ist der Name folgender Orte:
 Gorton (Manchester), Stadtteil von Manchester
 Gorton (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Gorton (Wahlkreis), ein Wahlkreis im Staat Victoria (Australien)

Siehe auch:
 Mount Gorton, Berg im Norden des ostantarktischen Viktorialands